«Титоград» () — черногорский футбольный клуб из столицы страны города Подгорицы. Основан в 1950 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Цвијетин Бријег» общей вместимостью около 1500 зрителей. Действующий участник Первой лиги, высшего дивизиона чемпионата Черногории по футболу.

В сезоне 2015/16 клуб впервые в своей истории выиграл чемпионат Черногории.

История 
Клуб основан в 1950 году под названием «Младост». В 1960 году название было изменено на ОФК «Титоград». В 1992 году название было снова изменено на «Младост». До распада Югославии клуб выступал преимущественно во Второй Югославской лиге. С 2006 года принимает участие в независимом чемпионате Черногории по футболу.

Достижения клуба 
 Первая лига
  Чемпион (1): 2015/16
  Бронзовый призёр (2): 2016/17, 2017/18
 Вторая лига
  Чемпион (1): 2009/10
  Второе место (1): 2008/09
 Чемпионат Черногорской республики*   
  Чемпион (12): 1958/59, 1960/61, 1961/62, 1963/64, 1966/67, 1967/68, 1974/75, 1978/79, 1983/84, 1986/87, 1990/91, 1998/99
  Второе место (6): 1954/55, 1964/65, 1965/66, 1976/77, 1994/95, 2005/06
 Кубок Черногории
  Победитель (2): 2014/15, 2017/18
  Финалист (1): 2013/14
 Кубок Черногорской республики*   
  Победитель''' (5): 1965/66, 1975/76, 1982/83, 1997/98, 2002/03
 Югославский период.

Статистика выступлений в чемпионате Югославии

Югославия

Сербия и Черногория

Статистика выступлений в чемпионате Черногории

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Известные игроки 
  Предраг Миятович
  Деян Савичевич
  Бранислав Джуканович
  Войо Чалов
  Ардиян Джокай
  Санибал Ораховац
  Стеван Йоветич
  Младен Божович
  Мирко Райчевич
  Дилян Колев

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Федерация футбола Черногории
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Черногории
Спорт в Подгорице